FA-pokal () je nogometno pokalno klubsko tekmovanje angleške nogometne zveze, ki poteka od leta 1871, in je najstarejše nogometno tekmovanje na svetu. Najuspešnejša ekipa je Arsenal, ki je pokal osvojila štirinajstkrat, Manchester United enajstkrat, Tottenham Hotspur pa osemkrat. V Angliji poteka še eno pokalno tekmovanje Angleški ligaški nogometni pokal, toda FA-pokal velja za prestižnejšega.

Prvaki in finalisti 

* Klubi v poševnem tisku, ne obstajajo več

Spletne povezave
 

Nogomet v Angliji
Državni nogometni pokali
Športne prireditve, ustanovljene leta 1871